Voodoo Lounge — 20-й британский и 22-й американский студийный альбом британской рок-группы The Rolling Stones, появившийся в продаже в апреле 1994 года. Первый альбом музыкантов с 1989 года, когда вышел диск Steel Wheels и первый альбом, записанный без участия бас-гитариста Билла Уаймэна, покинувшего группу в 1993 году. Впервые был издан на лейбле Virgin. В 2009 году Voodoo Lounge был переиздан в новом формате на лейбле Universal Music.

Награды 
В начале 1995 года, в момент когда продолжался концертный тур группы Voodoo Lounge Tour (он закончился только в августе того года), альбом Voodoo Lounge выиграл премию «Грэмми» в категории Лучший рок-альбом года.

Список композиций 
Авторами всех песен обозначен дуэт Мик Джаггер и Кит Ричардс.

 «Love Is Strong» — 3:46
 «You Got Me Rocking» — 3:40
 «Sparks Will Fly» — 3:15
 «The Worst» — 2:25
 «New Faces» — 2:50
 «Moon Is Up» — 3:41
 «Out of Tears» — 5:25
 «I Go Wild» — 4:23
 «Brand New Car» — 4:13
 «Sweethearts Together» — 4:45
 «Suck on the Jugular» — 4:26
 «Blinded by Rainbows» — 4:33
 «Baby Break It Down» — 4:08
 «Thru and Thru» — 6:00
 «Mean Disposition» — 4:08 (отсутствует на виниловой (LP) версии альбома)

Участники 
 Мик Джаггер — ведущий вокал, гитара, гармоника, перкуссия
 Кит Ричардс — гитара, бэк-вокал; ведущий вокал на «The Worst» и «Thru and Thru»
 Ронни Вуд — гитара, педальная стальная гитара, бэк-вокал
 Чарли Уоттс — ударные, перкуссия

Дополнительный персонал
 Дэррил Джонс — бас
 Чак Ливелл — клавишные, бэк-вокал
 Бернард Фаулер — бэк-вокал
 Фрэнки Гэвин — народная скрипка, свистулька
 Марк Айшем — труба
 Луис Жардим — перкуссия, шейкер
 Флако Хименес — аккордеон
 Фил Джонс — перкуссия
 Дэвид МакМюррей — саксофон
 Иван Невилл — бэк-вокал, орган
 Бенмонт Тенч — орган, фортепиано, аккордеон
 Бобби Уомак — бэк-вокал
 Макс Бака — bajo sexto
 Ленни Кастро — перкуссия
 Пьер де Бьюпорт — акустическая гитара
 Дэвид Кэмпбелл — струнная аранжировка

Позиции в чартах 
Вышедший в июле 1994 году, Voodoo Lounge сразу дебютировал на № 1 в хит-параде Великобритании (первый их чарттоппер с 1980-х годов, когда лидировал диск Emotional Rescue) и стал #2 в США (Billboard 200), где получил статус двойного платитнового.

Альбом

Синглы

Примечания 

Альбомы The Rolling Stones
Альбомы Virgin Records
Премия «Грэмми» за лучший рок-альбом
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums